Стефани Перкинс () — американская писательница подростковой литературы.

Биография 
Стефани Перкинс родилась в Южной Каролине, США.

В 2010 году вышел дебютный роман Перкинс «Анна и французский поцелуй» ().

14 октября 2014 года под редакцией Перкинс вышла антология «12 историй о настоящей любви» (). Кроме Перкинс, среди авторов рассказов для сборника значатся Холли Блэк, Гейл Форман, Дженни Хан, Дэвид Левитан, Келли Линк, Рейнбоу Рауэлл и Лэйни Тейлор.

Перкинс объявила в «Твиттере» 3 марта 2015 года, что под её редакцией выйдет подростковая антология «Летние дни и летние ночи. 12 историй о настоящей любви» (), которая будет продолжением антологии «12 историй о настоящей любви». Один из рассказов, вошедших в сборник, написала Перкинс. Среди авторов, написавших рассказы для сборника, — Кассандра Клэр, Вероника Рот и Лев Гроссман. Антология была опубликована в 2016 году.

Перкинс живёт с мужем Джарродом Перкинсом в Ашвилле, Северная Каролина.

Библиография

Романы 
 2010 — «Анна и французский поцелуй» ()
 2011 — «Лола и соседский парень» ()
 2014 — «Айла и долго и счастливо» ()
 2017 — «В твоем доме кто-то есть» ()

Рассказы 
 2014 — «Это Йольское чудо, Чарли Браун» () в составе сборника «12 историй о настоящей любви» ()
 2016 — «Через 90 минут сверните на север» () в составе сборника «Летние дни и летние ночи. 12 историй о настоящей любви» ()

Награды 
 2012 — Премия «Listen Up» за роман «Лола и соседский парень»
 2012 —  за роман «Лола и соседский парень»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Стефани Перкинс
 
 Официальный «Твиттер» Стефани Перкинс

Писательницы США XXI века